Троща — топоним:

Населённые пункты Украины 
 Троща — Винницкая область, Липовецкий район.
 Троща — Житомирская область, Чудновский район.

Озёра 
 Троща — озеро в Ушачском районе Витебской области (0,51 км²).